Пасічник — людина, що займається бджільництвом
 Український пасічник — місячник, видання товариства Сільський Господар і кооперативу «Рій». Виходив у Львові у 1928–1939 роках
 Пасічник — прізвище.

Див. також 
 Пасічна
 Пасічне
 Пасічники